Lugnås kan syfta på:

 Lugnås socken – socken i Västergötland
 Lugnås landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1970
 Lugnås församling – en församling i Vadsbo kontrakt i Skara stift
 Lugnås kyrka – en kyrkobyggnad i Lugnås församling
 Lugnås – en tätort i Mariestads kommun
 Lugnås distrikt – ett distrikt i Mariestads kommun och Västra Götalands län
 Lugnås kvarnstensgruvor – ett beslutat naturreservat i Mariestads kommun